Marin Čilić era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Matteo Berrettini ha sconfitto Andy Murray con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Matteo Berrettini (campione)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)

  Nikoloz Basilašvili (secondo turno) 
  Lorenzo Sonego (quarti di finale) 
  Aleksandr Bublik (secondo turno) 
  Ugo Humbert (primo turno)

Wildcard 

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Feliciano López (primo turno)

  Jan-Lennard Struff (secondo turno)

Qualificati 

  Dominic Stricker (secondo turno)
  Radu Albot (secondo turno)

  Christopher O'Connell (primo turno) 
  Jurij Rodionov (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Boss Open 2022